Lunik kan syfta på:

 Luník IX, en stadsdel i Košice i Slovakien
 Lunik, en by i Albanien
 Komuna e Lunikut, namn på en tidigare kommun i Albanien, sedan kommunreform 2015 en del av Librazhd

Kommunnamnförgreningssidor